Gavazzi puede hacer referencia a:

Personas 

Alessandro Gavazzi, predicador y patriota italiano.
Artur Gavazzi, geógrafo croata de ascendencia italiana.
Carla Gavazzi, soprano italiana.
Francesco Gavazzi, ciclista italiano.
Mattia Gavazzi, ciclista italiano.
Pierino Gavazzi, ciclista italiano.

Miscelánea 

Disturbios de Gavazzi, disturbios producidos en junio de 1853 en Quebec y Montreal, Canadá.